

Geografia 
Antartide
 Ghiacciaio Howe – ghiacciaio nell'entroterra della costa di Saunders, nella parte occidentale della Terra di Marie Byrd

Canada
 Howe Sound – baia nei pressi di Vancouver

Regno Unito
 Howe – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Norfolk

Stati Uniti d'America
 Howe – census-designated place della Contea di LaGrange, Indiana
 Howe – città della Contea di Le Flore, Oklahoma
 Howe – città della Contea di Grayson, Texas

Persone 
 Andrew Howe (1985) – atleta italiano di origine statunitense
 Brian Howe (1953) – cantautore britannico
 Connor Howe (2000) – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese
 Delmas Howe (1935) – pittore statunitense
 Don Howe (1935-2015) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Dylan Howe (1969)  – batterista e compositore britannico, figlio di Steve
 Eddie Howe (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Elias Howe – (1819-1867), inventore statunitense
 Emily Curzon-Howe (1836-1910) – nobildonna inglese
 Ernie Howe (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Geoffrey Howe (1926-2015) – politico britannico
 George Howe (1886-1955) – architetto statunitense
 George Howe (1900-1986) – attore inglese
 Gordie Howe (1928-2016) – hockeista su ghiaccio canadese
 Greg Howe (1963) – chitarrista statunitense
 Irving Howe (1920-1993) – critico letterario e accademico statunitense
 James Wong Howe (1899-1976) – direttore della fotografia cinese naturalizzato statunitense
 Jens Howe (1961) – ex schermidore tedesco
 John Howe (1957) – illustratore canadese
 John Howe (1630-1705) – teologo britannico
 Jonathan Howe (1935) – ammiraglio statunitense
 Julia Ward Howe (1819-1910) – attivista e poetessa statunitense
 Kevin Howe (...) – ex calciatore statunitense 
 Mark Howe (1955) – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo statunitense naturalizzato canadese
 Mike Howe (1965-2021) – cantante statunitense
 Paul Howe (1968) – ex nuotatore britannico
 Richard Howe (1726-1799) – ammiraglio britannico
 Robert Howe (1925-2004), tennista australiano
 Steve Howe (1947) – chitarrista britannico
 Thomas Howe (1944) – mezzofondista liberiano
 Tom Howe (1949) – ex calciatore statunitense
 Timothy Otis Howe (1816-1883) – politico statunitense
 Virgil Howe (...) – disc jockey, musicista e produttore discografico britannico, figlio di Steve
 William Howe (1729-1814) – generale dell'esercito britannico
 William Howe (1620-1656) – naturalista britannico

Altro
Cratere Howe – cratere sulla superficie di Venere

Pagine correlate
HMS Howe